Ракитовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Михайловском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Ракиты.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2284 человека, в том числе 1064 мужчины и 1220 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Ракиты.

Примечания 

Муниципальные образования Михайловского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края